Venloos Paeterke Döbbel is een Nederlands kloosterbier van het type dubbel, dat wordt gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Achtergrond

Sculptuur 
De naam van het bier is afkomstig van een sculptuur dat voor de kapel van het Dominicanenklooster Mariaweide staat. Dit is het in 1997 geplaatste beeld Zoek de stilte die bezielt van beeldhouwer Ger Janssen op het Dominicanenplein. Het stelt een persoon in kloosterkledij voor die met een vinger voor de mond tot stilte maant en een staf met daarop een kruis vasthoudt.

De bedenker 
In 1995 begon eigenaar Louis Klaassens als amateurbrouwer met het brouwen van eigen bieren, waarbij hij een voorkeur kreeg voor speciaalbieren en met name de Abdij- en Trappistenbieren. Daarbij heeft hij een licht voorkeur voor tripels. Nadat hij contact heeft gezocht met de maker van het beeldje, kreeg hij toestemming om het beeldmerk te gebruiken voor zijn bier en ontwierp zelf het logo. Met dit bier wil hij de historie laten herleven in de Venlose binnenstad waar ooit een tiental brouwerijen hebben gelegen. In 2009 begonnen de gesprekken met de toenmalige eigenaar van het pand, met de bedoeling om twee jaar later de brouwerij annex café officieel te openen, maar hij kreeg een paar tegenslagen te verwerken. Zo liep de herbouw van het pand niet geheel volgens planning: door tegenvallers in de ontwikkel- en uitvoeringsfase van de herbouw heeft het een jaar langer geduurd dan gepland. Uiteindelijk kon hij in september 2012 zijn café openen en het door hem gekoesterde bier gaan verkopen. Uiteindelijk besloot de bedenker om het bier te laten brouwen bij brouwerij De Fontein in Stein.

Het café 
Het idee voor café De Klep ontstond al rond 1995 toen de bedenker van het bier werkte in de voorloper van het café aan de Keizerstraat. Het is een bruin café dat is ingericht met een verzameling heiligenbeelden en diverse verwijzingen naar de Venlose historie. De naam verwijst naar de stenen kruik met deksel waaruit vroeger bier werd gedronken. Nadat deze kruiken werden vervangen door glazen bleef deze naam in gebruik in Venlo.

Het bier 
Venloos Paeterke Döbbel is een bovengistend bier met een alcoholpercentage van 7%. Bij het brouwproces wordt bruine kandij gebruikt. Het bier heeft een fruitige geur met tonen van karamel en rood fruit en is volzacht van smaak.

Zie ook 
 Venloos Paeterke Triepel
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de brouwerijhuurder
 Website over het beeldje dat model stond voor het bier

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo